

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Elma – città della Contea di Howard, Iowa
Elma – città della Contea di Erie, New York
Elma – città della Contea di Grays Harbor, Washington

Zoologia 
Elma – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Streptaxidae

Altri progetti